Nassarawa – stato della Nigeria
Nassarawa – città della Nigeria
Nassarawa – area a governo locale della Nigeria